Newfane – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, siedziba administracyjna hrabstwa Windham.

Miasta w stanie Vermont